1-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин прошёл с 10 по 18 сентября 1949 года в столице Чехословакии Праге с участием 10 национальных сборных команд. Чемпионский титул выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
Бельгия, Болгария, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, СССР, Франция, Чехословакия.

От участия отказались Уругвай и Югославия.

Система проведения чемпионата 
10 участников чемпионата мира на первом этапе были разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Итоговые 7—10-е места по круговой системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый этап

Группа А 

 10 сентября: Польша — Нидерланды 3:0 (15:2, 15:7, 15:3).
 11 сентября: Чехословакия — Польша 3:0 (15:5, 15:10, 15:5).
 12 сентября: Чехословакия — Нидерланды 3:0 (15:0, 15:0, 15:1).

Группа В 

 10 сентября: Болгария — Италия 3:1 (15:7, 13:15, 15:4, 15:4).
 11 сентября: Болгария — Франция 3:0 (15:8, 15:9, 15:10).
 13 сентября: Франция — Италия 3:1 (14:16, 15:10, 15:5, 15:12).

Группа С 

 10 сентября: СССР — Бельгия 3:0 (15:1, 15:6, 15:3); Румыния — Венгрия 3:2 (15:6, 7:15, 9:15, 15:11, 15:10).
 11 сентября: СССР — Румыния 3:0 (15:4, 15:6, 16:14); Венгрия — Бельгия 3:0 (15:8, 15:13, 15:2).
 12 сентября: СССР — Венгрия 3:0 (15:9, 15:3, 15:9); Румыния — Бельгия 3:0 (15:4, 15:2, 15:9).

Классификационный раунд 

 15 сентября: Италия — Бельгия 3:0 (15:4, 15:5, 15:6); Венгрия — Нидерланды 3:0 (15:3, 15:3, 14:16, 15:6).
 16 сентября: Венгрия — Бельгия 3:0 (15:4, 15:10, 15:13); Италия — Нидерланды 3:0 (15:2, 15:11, 15:6).
 17 сентября: Венгрия — Италия 3:0 (15:12, 15:12, 15:10); Бельгия — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:6, 15:13).

Финальный этап 

 14 сентября: Болгария — Франция 3:0 (15:10, 16:14, 15:11); СССР — Румыния 3:1 (14:16, 15:6, 15:6, 15:11); Чехословакия — Польша 3:0 (15:7, 15:3, 15:2).
 15 сентября: Румыния — Франция 3:1 (15:8, 11:15, 15:11, 15:11); СССР — Польша 3:0 (15:9, 15:5, 15:6); Чехословакия — Болгария 3:0 (15:8, 15:1, 15:8).
 16 сентября: Румыния — Польша 3:1 (9:15, 15:6, 15:10, 15:9); СССР — Болгария 3:0 (15:8, 15:4, 15:1); Чехословакия — Франция 3:0 (15:2, 15:6, 15:11).
 17 сентября: Болгария — Польша 3:2 (13:15, 15:12, 15:10, 10:15, 15:7); СССР — Франция 3:0 (15:4, 15:1, 15:0); Чехословакия — Румыния 3:0 (15:6, 15:7, 15:8).
 18 сентября: Польша — Франция 3:0 (17:15, 15:10, 15:6); Болгария — Румыния 3:1 (15:8, 15:5, 5:15, 15:12); СССР — Чехословакия 3:1 (15:7, 15:11, 17:19, 15:11).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Константин Рева, Владимир Саввин, Владимир Щагин, Алексей Якушев, Порфирий Воронин, Владимир Ульянов, Сергей Нефёдов, Михаил Пименов, Владимир Васильчиков, Валентин Китаев, Николай Михеев, Анатолий Эйнгорн. Главный тренер — Григорий Берлянд.

 : Милош Боухал, Йозеф Брож, Карел Брож, Ярослав Фучик, Вацлав Матиашек, Франтишек Микота, Яромир Палдус, Йозеф Рейхо, Франтишек Шварцкопф, Зденек Соукуп, Йозеф Тесарж, Йозеф Вотава. Главный тренер — Ян Фидлер.

 : Костадин Шопов, Борис Гюдеров, Митко Димитров, Драгомир Стоянов, Тодор Симов, Георги Коматов, Панайот Пондалов, Гёко Петров, Боян Мошелов, Коста Баджаков, Стойчо Карджиев, Борис Владимиров. Главный тренер — Валентин Анков.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 Призёры мировых первенств

Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин
1949 год в волейболе
Чемпионаты мира в Чехословакии
Сентябрь 1949 года
Международные спортивные соревнования в Праге
Спорт в Чехословакии в 1949 году
Международные соревнования по волейболу в Чехословакии